Zawody w niższych dywizjach Mistrzostw Europy w Rugby 7 Mężczyzn 2012 odbywały się w maju i czerwcu 2012 roku. Zawody Dywizji A stanowiły część kwalifikacji do Pucharu Świata 2013.

Informacje ogólne 
W walce o tytuł mistrzowski brało udział dwanaście zespołów, pozostałe europejskie drużyny, które przystąpiły do rozgrywek, występowały w niższych dywizjach, a dzięki systemowi awansów i spadków, mogły walczyć o udział w Grand Prix Series. Zorganizowano po jednym turnieju w Dywizji A i B, a przystępujące do nich reprezentacje mogły liczyć maksymalnie dwunastu zawodników. Rozstawienie następowało na podstawie rankingu z poprzedniego roku uzupełnionego o Szkocję, którą uplasowano na miejscu 7 w rozgrywkach elity. Pomiędzy dywizjami istniał system awansów i spadków – po zakończonym sezonie najsłabsza reprezentacja z Grand Prix Series oraz Dywizji A zostały relegowane do niższych klas rozgrywkowych, a ich miejsce zajęli zwycięzcy zawodów odpowiednio Dywizji A oraz Dywizji B.

Reprezentacje w każdym z turniejów zostały podzielone na dwie sześciozespołowe grupy rywalizujące w pierwszej fazie w ramach grup systemem kołowym, po czym nastąpiła faza pucharowa – dwie czołowe drużyny z każdej grupy awansowały do półfinałów, zespoły z miejsc trzeciego i czwartego do turnieju Plate, a pozostałe walczyły o Bowl. W fazie grupowej spotkania toczone były bez ewentualnej dogrywki, za zwycięstwo, remis i porażkę przysługiwały odpowiednio trzy, dwa i jeden punkt, brak punktów natomiast za nieprzystąpienie do meczu. W przypadku remisu w fazie pucharowej organizowana była dogrywka składająca się z dwóch pięciominutowych części, z uwzględnieniem reguły nagłej śmierci.

Zawody w Dywizji A odbyły się w Warszawie 19–20 maja 2012 roku, a zwyciężyli w nich Rumuni. Czołowa trójka turnieju (Rumunia, Belgia i Litwa) otrzymała również zaproszenie do udziału w trzecim turnieju tegorocznej edycji Grand Prix Series oraz europejskich kwalifikacjach do Pucharu Świata 2013. Zwycięzcami rywalizacji w Dywizji B 2–3 czerwca 2012 roku w szwajcarskim Winterthur okazali się natomiast Chorwaci.

Dywizja A

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Bowl

Plate

Cup

Klasyfikacja końcowa

Dywizja B

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Bowl

Plate

Cup

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona FIRA-AER 

D
Rugby union w Polsce
Rugby union w Szwajcarii
2012 w polskim sporcie
2012 w Szwajcarii
Zawody sportowe w Warszawie
Winterthur